

Astronomia
 10746 Mühlhausen – asteroide della fascia principale

Geografia

 Mühlhausen an der Moldau, oggi Nelahozeves – comune della Boemia Centrale
 Mühlhausen in Südböhmen, oggi Milevsko – città della Boemia Meridionale

 Mühlhausen, oggi Mulhausen – comune del Basso Reno
 Mülhausen, oggi Mulhouse – città della Francia nel dipartimento dell'Alto Reno

 Mühlhausen – distretto di Stoccarda
 Mühlhausen – comune del Baden-Württemberg
 Mühlhausen – comune-mercato della Baviera (circondario di Erlangen-Höchstadt)
 Mühlhausen – comune della Baviera (circondario di Neumarkt i.d.OPf.)
 Mühlhausen-Ehingen – comune del Baden-Württemberg
 Mühlhausen im Täle – comune del Baden-Württemberg
 Mühlhausen/Thüringen – città della Turingia

 Mühlhausen in Ostpreußen, oggi Młynary – città del voivodato della Varmia-Masuria

 Mühlhausen, Kreis Preußisch Eylau, oggi Gvardejskoe – comune nell'oblast' di Kaliningrad